Šiaulių Futbolo Akademija, ali na kratko Šiaulių FA, je litovski nogometni klub iz mesta Šiauliai. Ustanovljen je bil leta 2007 in trenutno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga (D2):
PODPRVAKI (1x): 2021

Uvrstitve

Moštvo sezone  2023 
Podatki z dne 18. mareca 2023. (alyga.lt)

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Algis Jankauskas (2021–)
  Eligijus Jankauskas (2022–)
  Deividas Šešplaukis (2022–)
  Daniel Romanovskij (2022–)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (siauliufa.lt oficial) (LT)
 A lyga (alyga.lt)
 Globalsportsarchive

Litovski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 2007
Šiauliai